Ornithogalum gramineum  puede referirse a la:
descrita por Lam. en 1779 es la Anthericum liliago
descrita por Poepp. y la de Poepp. ex Kunth en 1843 es la Oziroe biflora (Ruiz & Pav.) Speta 
descrita por Sims en 1823 es la Nothoscordum bivalve var. bivalve''

Referencias